Sarry může označovat více francouzských obcí:

 Sarry (Marne) – obec v departementu Marne
 Sarry (Saône-et-Loire) – obec v departementu Saône-et-Loire
 Sarry (Yonne) – obec v departementu Yonne